

Astronomia
 4505 Okamura – asteroide della fascia principale

Persone
 Akemi Okamura – doppiatrice giapponese
 George Kazuo Okamura, noto come Great Togo – wrestler statunitense
 Yasuji Okamura – generale giapponese
 Yoshiyuki Okamura, noto come Buronson – fumettista giapponese